Borges kan syfta på:
 Borges (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Borges (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning
 Borges (livsmedelsföretag) – spanskt livsmedelsföretag
 11510 Borges – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Brasilien
 Campos Borges – kommun  
 Júlio Borges – kommun 
 Olho-d'Água do Borges – kommun

Spanien
 Les Borges Blanques – kommun 
 Les Borges del Camp – kommun